Танага:

 Танага — остров Алеутских островов.
 Танага — вулкан, расположенный на одноимённом острове.
 Танага — филиппинская литературная форма, стихотворение из 4 строк по 7 слогов в каждой.